Die Handball-Oberliga Mitteldeutschland 2022/23 ist im deutschen Männer- und Frauenhandball die vierthöchste Spielklasse und die höchste Spielklasse der drei selbständigen Landesverbände Sachsen (HVS), Sachsen-Anhalt (HVSA) und Thüringen (THV). In der Saison 2022/23 nehmen im Herrenhandball 15 Vereine und im Frauenhandball 11 Vereine teil.

Männer

Frauen 

Handballsaison 2022/23
Handballwettbewerb in Deutschland